Основна школа „Краљ Александар -{I}-“ може да се односи на:
 школу на Новом Београду;
 школу у Горњем Милановцу.
 ОШ „Краљ Александар I” Пожаревац